Антуа́н Дюше́н (): Дюшен, Антуан Николя (1747—1827) — французский ботаник, натуралист (естествоиспытатель) и садовод.
 Дюшен, Антуан (род. 1991) — канадский профессиональный шоссейный велогонщик.